:
 The Racer, montagnes russes du parc Kings Island
 The Racer's Group, écurie américaine de course automobile
 The Racer, titre original du film L'Équipier de Kieron J. Walsh sorti en 2020.